JHG kan syfta på

 JHG – en institution vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, se Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (Göteborg)
 JHG – IATA-kod för en flygplats i Jinghong, Kina, se Xishuangbanna Gasa Airport